Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро (церковь Девы Марии возле святого Сáтира; ) — католическая церковь в Милане.

Построена рядом с капеллой, воздвигнутой в 879 году архиепископом миланским Анспертом (англ.) в честь святого исповедника Сатира, родного брата святых Амвросия и Маркеллины, причём капелла, перестроенная Донато Браманте, сохранилась в качестве придела (на фото справа — на переднем плане). По распоряжению герцога Джан Галеаццо Сфорца в 1472—1482 годах рядом с капеллой возвели новую церковь, в которую поместили чудотворную икону Богоматери с Младенцем.

Архитектором был Джованни Антонио Амадео, который спроектировал западный фасад церкви (перестроен в 1871 году). Неф и апсиду с 1478 года возводил Донато Браманте, ему как начинающему строителю, только недавно приехавшему в Милан из Урбино, поручили лишь часть работы. Амадео планировал церковь крестово-купольного плана, в виде равностороннего греческого креста. Пересечение нефа и просторного трансепта венчает большой купол. Но с восточной стороны из-за прилегающей улицы (Виа Фальконе) не хватало места. Пришлось укоротить неф. Тогда Браманте придумал компенсировать этот недостаток иллюзорной перспективой за счёт усиленного ракурса коробового свода с кессонами и арок апсиды приёмом «обмана зрения» (trompe l'œil).  Хор апсиды имеет в глубину всего 90 см, но кажется достаточно глубоким. В истории архитектуры он получил название «ложный», или «перспективный».

Колокольня церкви сохранила облик романской архитектуры IX века. С восточной стороны Браманте пристроил баптистерий — яркое воплощение новых для того времени идей идеально симметричной постройки — «четырёхлепестковый» план с четырьмя полукружиями апсид (тетраконх), над ним «греческий крест» с восьмигранным тибуриумом, увенчанным башенкой с крестом. Внутри образуемый архитектурой «световой столп» благодаря большим окнам тибуриума сияет белым с позолотой, ренессансными гротесками, рельефами и капителями из красно-коричневой терракоты.

Стены баптистерия ранее украшали росписи Боргоньоне, ныне хранящиеся в Пинакотеке Брера. Алтарный образ «Экстаз Святого Филиппа Нери» (1764) написал Джузеппе Перони.

Примечания 

Католические храмы Милана